

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Esg“ beginnt.

Esg 



Esge 
 Esger Juul († 1325), Bischof von Aarhus und Erzbischof von Lund
 Esgers, Johann (1696–1755), niederländischer reformierter Theologe

Esgu 
 Esguelha, Miguel (1878–1938), portugiesischer Politiker